American Connection (KRO)
 American Connection (album) 
 American Connection (luchtvaartmaatschappij)